Monumentul „Sf. Treime” din Timișoara este un monument istoric aflat pe teritoriul municipiului Timișoara.

Note

Galerie

Monumente istorice din Timișoara